Sainte Julie peut faire référence à :
 Julie de Troyes (morte entre 270 et 275), martyre à Troyes ;
 Julie de Saragosse (morte en 304), l'une des dix-huit martyrs de Saragosse ;
 Julie de Corse (), martyre à Nonza et patronne de la Corse ;
 Julie de Certaldo (1319-1367), bienheureuse, ermite augustine ;
 Julie Billiart (1751-1816), fondatrice de l'Institut des sœurs de Notre-Dame ;
 Julie Nemesia Valle (1847-1916), religieuse des sœurs de la charité, bienheureuse.

Voir aussi